Вале́рий Бори́сович Зы́ков (24 февраля 1944, Горький) — советский футболист, защитник. Воспитанник юношеских команд горьковских клубов «Локомотив» и «Трудовые резервы». Первый тренер — Лев Новиков. В составе сборной СССР провёл 4 матча. Был в составе команды на чемпионате мира 1970, однако не провёл на этом турнире ни одного матча. Мастер спорта (1967), мастер спорта международного класса (1972).

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в горьковской «Волге». В 1966 году перешёл в московское «Динамо», за которое играл до 1975 года, проведя за клуб 213 матчей, забив один гол. Двукратный обладатель Кубка СССР (1967, 1970).

В сборной 
Дебютировал за сборную СССР 6 мая 1970 года в товарищеском матче против Болгарии. Также сыграл два матча за олимпийскую сборную СССР в 1971 году со сборной Нидерландов (4:0 и 0:0).

Матчи и голы за сборную СССР 

Итого: 4 матча / 0 голов; 3 победы, 1 ничья, 0 поражений.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР: 1966/67, 1970

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»
 Валерий Зыков. Как дела?

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР